Offentliga rummet kan betyda:

 Offentliga rummet (samhällsdebatt) – den diskussionsmiljö som samhällsdebatten förs i
 Offentliga rummet (konferens) – en årligen återkommande konferens som Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar som belyser hur den offentliga sektorn - statliga myndigheter, landsting och kommuner - kan vidga det offentliga rummet med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi

Se även
 Offentligt rum – ett begrepp i samhällsplanering